Till Death Do Us Part — музичний альбом гурту Cypress Hill. Виданий 23 березня 2004 року лейблом Ruffhouse і Columbia Records. Загальна тривалість композицій становить 48:32. Альбом відносять до напрямків хіп-хоп, хардкор-реп.

Список пісень 
 Another Body Drops (3:50)
 Till Death Comes (3:30)
 Latin Thugs (з Tego Calderon) (3:46)
 Ganja Bus (з Damian Marley) (3:42)
 Busted In The Hood (4:03)
 Money (3:33)
 Never Know (3:14)
 Last Laugh (з Prodigy & Twin) (3:42)
 Bong Hit (1:20)
 What's Your Number ? (з Tim Armstrong) (3:50)
 Once Again (3:48)
 Number Seven (0:50)
 One Last Cigarette (2:46)
 Street Wars (2:42)
 Till Death Do Us Part (3:54)
 Eulogy (1:08)

Посилання 
 огляд  на Allmusic

Альбоми Cypress Hill
Англомовні музичні альбоми